De wilde zwanen (sprookje), een literair sprookje van Hans Christian Andersen
 De wilde zwanen (hoorspel), een hoorspel uit 2007
 De Wilde Zwanen (kunstwerk), een kunstwerk bij museum en theater Singer in Laren